ADB (Avenger), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Algemene Diamantbewerkersbond van België
 Australian Dictionary of Biography
 Allgemeine Deutsche Biographie, een van de belangrijkste en meest uitgebreide biografische woordenboeken in het Duitse taalgebied
 Antidiscriminatiebureau, een organisatie tegen discriminatie
 Luchthaven İzmir Adnan Menderes, een vliegveld in de Turkse plaats İzmir, aangeduid met de IATA-code ADB
 Apple Desktop Bus, gebruikt in diverse Apple Macintosh computers